Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кілограма серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли з 13 по 23 серпня. Взяли участь 16 спортсменів з різних країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати